Мигель Анхель Д’Агостино Валент (; род. 1 января 1972, Парана, Аргентина), — аргентинский футболист, защитник. Играл за ряд клубов, такие как: «Ньюэллс Олд Бойз», «Ньор» и другие, ныне тренер первой команды французского клуба «Пари Сен-Жермен».

Биография 
Мигель родился в городе Парана, и начинал карьеру в местном клубе «Патронато». В 1990 году он покинул клуб и перешёл в аргентинский гранд «Ньюэллс Олд Бойз», где пробыл пять лет и сыграл за клуб в кубке Либертадорес. Также примечательно, что именно в этом клубе он познакомится со своим будущим коллегой, известным тренером Маурисио Почеттино, ассистентом которого он станет на долгие годы. После пяти лет Мигель перешёл «Химнасию» из города Хухуй, но уже через год отправился в другой клуб, в команду из Эквадора — «ЛДУ Кито».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте «Тоттенхэм Хотспур»

Футболисты Аргентины
Футбольные тренеры Аргентины
Игроки ФК «Патронато»
Игроки ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Игроки ФК «Химнасия и Эсгрима» Хухуй
Игроки ФК «Компостела»
Игроки ФК «Ньор»
Игроки ФК «Ангулем»